Tracy [trejsi] může znamenat:

příjmení
 Alexandre de Prouville de Tracy (1596?–1670), francouzský státník, diplomat a vojenský velitel
 Antoine Destutt de Tracy [trasy] (1754–1836), francouzský filozof a politik
 Craig Arnold Tracy (* 1945), britsko-americký matematik
 Keegan Connor Tracy (* 1971), kanadská herečka
 Lil Tracy (* 1995), americký emo rapper
 Spencer Tracy (1900–1967), americký herec, držitel dvou Oscarů

jiný význam
 Call Tracy, pop-punková kapela původem z Mostu
 Sorel-Tracy Éperviers, profesionální kanadský klub ledního hokeje

křestní jméno
 Seznam článků začínajících na „Tracy“

Externí odkazy